

Lokalizacje

Łotwa 
Dawna nazwa miejscowości:
 Alūksne

Niemcy 
 Marienburg – dzielnica Kolonii
 Marienburg – dawne powiaty

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Malbork

Rumunia 
Dawna nazwa miejscowości:
 Feldioara

Surinam 
 Mariënburg – miasto

Inne 
 Marienburg – grupa muzyczna

Zobacz też 
 Kreis Marienburg
 Landkreis Marienburg